Mikulicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Mikulicz (1888–1958), österreichischer General
 Felix von Mikulicz-Radecki (1892–1966), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Hilde Mikulicz, österreichische Theater- und Filmschauspielerin
 Johann von Mikulicz(-Radecki) (1850–1905), deutsch-österreichischer Chirurg und Hochschullehrer
 Stefan Mikulicz (* 1952), Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Wertheim
 Valerian von Mikulicz (1855–1910), österreichischer General und Militärhistoriker

Siehe auch:
 Mikulić
 Mikulicz-Radecki